Die Football League Second Division 1973/74 war die 71. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1973 und endete am 3. Mai 1974.

Zweitligameister wurde der FC Middlesbrough und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Luton Town und Carlisle United in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1974/75 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Southampton, Manchester United und Norwich City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Crystal Palace, Preston North End und Swindon Town. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1974/75 der Third-Division-Gewinner Oldham Athletic sowie die dahinter rangierenden Bristol Rovers und York City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1973–74 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74
1973